Индексът за свобода на пресата е годишна класация за свободата на медиите, съставяна и публикувана от „Репортери без граници“. Класацията се основава на собствената оценка на организацията за свободата на медиите във всяка страна през предходната година. Тя отразява степента на свобода на журналистите, медиите и потребителите на Интернет във всяка страна, както и усилията на властите да спазват тази свобода. Индексът се занимава само със свободата на медиите и не оценява качеството на журналистиката, нито разглежда нарушенията на човешките права като цяло.

Методология 
Докладът се базира отчасти на количествен анализ на отговорите на въпросник, създаден от „Репортери без граници“ и разпространяван до експерти във всички 180 изследвани страни. Въпросникът включва 87 въпроса на теми като плурализъм, независимост на медиите, медийна среда, автоцензура, законови рамки, в които работят медиите, прозрачност, както и качество на инфраструктурата, която съдейства за производството на новини и информация. Изготвя се на двадесет езика (включително английски, руски, арабски и др.) и се разпространява сред медийни специалисти, адвокати и социолози. 

Резултатите от анализа на отговорите на въпросника се съчетават с количествени данни за посегателства и актове на насилие спрямо журналисти, други лица, заети в медийния сектор, както и срещу интернет потребители в дадената страна. Посегателствата могат да идват от самата държава, от въоръжени групировки, забранени организации или групи за натиск.

Шестте критерия, част от качествения анализ, се комбинират за да формират оценка А, която приема числова стойност от 1 до 100. Същите шест критерия, но съчетани с количествените данни за посегателства над журналисти, формират и оценка Б (отново със стойност между 1 и 100). За крайна оценка се избира по-високата от двете стойности – А или Б. Всяка страна получава рейтинг на този принцип, като високи стойности на индекса означават несвободни медии, а ниски – свободни. На базата на този индекс „Репортери без граници“ изготвя и годишна карта на свободата на пресата по света.

Класиране и резултати по страни 
Данните за всяка година се трансформират в рейтинг от 0 до 100, спрямо който се подреждат разглежданите страни. Колкото по-нисък е рейтинга, толкова по-свободна е пресата в дадената страна. И обратно – висок рейтинг означава несвободна преса. През 2012 г. най-ниските рейтинги са отрицателни.

Въпреки че на картата по-горе са използвани пет цвята в таблицата по-долу те са седем. Затова някои страни са оцветени по различен начин на двете места. В скоби е оказана позицията на страната през съответната година. 

Легенда:
{| class="wikitable"
|-
| style="border-top: 1px solid white; border-left: 1px solid white; border-bottom: 1px solid white; text-align: right; background-color: #FFF;" | Най-свободна
| style="width: 75px; background-color: #98FB98;" |
| style="width: 75px; background-color: #CFC;" |
| style="width: 75px; background-color: #CFF;" |
| style="width: 75px; background-color: #FFD;" |
| style="width: 75px; background-color: #FF6;" |
| style="width: 75px; background-color: #FDD;" |
| style="width: 75px; background-color: #F9D;" |
| style="border-top: 1px solid white; border-right: 1px solid white; border-bottom: 1px solid white; text-align: left; background-color: #FFF;" | Най-малко свободна
|}

Бележки

Външни препратки 

Свобода на пресата